Teodora Paleolog Sinadena (Θεοδώρα Παλαιολογίνα Συναδηνή) je bila vizantijska plemkinja.

Njezini su roditelji bili plemkinja Irina Komnina Laskarina Branaina i njezin muž Konstantin Paleolog (polubrat Mihajla VIII Paleologa).

Nakon smrti Irine i Konstantina, za Teodoru se brinuo njezin polustric, car Mihajlo VIII Paleolog.

Teodorina je sestra bila carica Smilcena.

Teodorin je muž bio plemić Jovan Anđeo Duka Sinaden. Imali su troje dece, a ovo je njihov popis:
 Eufrozina, redovnica
 Teodor Sinaden
 Jovan Komnin Duka Paleolog Sinaden

Nakon suprugove je smrti Teodora osnovala manastir Bebaia Elpis ("sigurna nada").

Reference 

Paleolozi